Leezen (Holstein), een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Leezen (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren